Die Canadian Lawn Tennis Championships 1933 fanden vom 31. Juli bis zum 6. August beim Vancouver Lawn Tennis & Badminton Club in Vancouver statt.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 The Vancouver Sun und The Daily Colonist, Ausgaben vom 1. bis 7. August 1933

Tennisturnier in Vancouver
Tennisturnier 1933